

Geografia 
               
Poole – villaggio della contea di Tartumaa
            
Poole – città del Dorset, Inghilterra
Poole – villaggio Cheshire, Inghilterra
                          
Poole – census-designated place del Kentucky
Poole – census-designated place del Nebraska

Persone
Austin Lane Poole – storico britannico
Christopher Poole – imprenditore statunitense
Henry Ward Poole – ingegnere statunitense
Kevin Poole – allenatore di calcio e calciatore inglese
Jim Poole – giocatore di badminton e cestista statunitense
Jonas Poole – esploratore inglese
Reginald Stuart Poole – numismatico, archeologo e orientalista britannico
Russell Poole – investigatore statunitense
Shelly Poole – cantante britannica
Stafford Poole – religioso e storico statunitense
Stanley Lane-Poole – orientalista, archeologo e numismatico britannico
Terry Poole – giocatore di football americano statunitense
Tyrone Poole – giocatore di football americano statunitense
William Poole – politico e criminale statunitense